Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Kuberski – polski pedagog, polityk komunistyczny i dyplomata
 Józef Kuberski – polski wojskowy
 Kazimierz Kuberski – polski prawnik, urzędnik państwowy i samorządowy
 Leszek Kuberski – polski historyk
 Piotr Kuberski – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)